L’Oudon – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Oudon (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary